Isbert peut désigner :

Patronyme 

 Camille Cornélie Isbert (1822-1911), peintre miniaturiste française ;
 José Isbert (1886-1966), acteur espagnol ;
 Otto Albrecht Isbert (1901-1986), auteur et professeur de yoga allemand.